Lanark (Schotland), plaats in Schotland
 Lanark (Arkansas), plaats in de Verenigde Staten
 Lanark (Verenigde Staten), plaats in de Verenigde Staten